Q10 est un sigle qui peut faire référence à :
 BlackBerry Q10, un smartphone de la marque Blackberry ;
 Coenzyme Q10, une 1,4-Benzoquinone ;
 Nivea Q10, un antiride Nivea visage de Beiersdorf
 Lutin (Q10), un sous-marin de la marine nationale française
 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi
 QX
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres